Benedetta Rosmunda Pisaroni (1793-1872), cantatrice italienne,
 Luca Pisaroni (1975-), chanteur italien.

Patronyme italien